Aumard est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Alban Aumard (-), un acteur français ;
 Coline Aumard (1989-), une joueuse française de squash ;
 Pascale Aumard (1965-), une joueuse française de water-polo.